Malostranská může znamenat:

 Malostranská (stanice metra) – stanice pražského metra
 Malostranská (Plzeň) – ulice v Plzni